Swampomyces är ett släkte av svampar. Swampomyces ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Swampomyces